FK Šilutė är en fotbollsklubb i Šilutė i Litauen.

Historia
FK Šilutė grundades 1991 under namnet Drobė.

Historiska namn 
1991 – Drobė Šilutė
1992 – Laisvė Šilutė
2003 – FK Šilutė

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

Šilutė